Löwe (německy lev) nebo Loewe může znamenat:

příjmení
 Carl Gottfried Loewe (1796–1869) – německý hudební skladatel
 Eduard Löwe (Loewe, Lowe; 1794–1880) – anglický šachový mistr, narozený v Praze
 Frederick Loewe (1901–1988) – rakousko-americký klavírista a hudební skladatel
 Johann Heinrich Löwe (Loewe; 1808–1892) –  rakouský filozof a pedagog, narozený v Praze a působící na Univerzitě Karlově
 Konrad Loewe (Konrad Löw; 1856-1912) – rakouský herec a dramatik
 Wolfram Löwe (* 1945) - východoněmecký fotbalista

jiný význam
 Panzer VII Löwe

Související články 
 Loew
 Loewi
 Lowe
 Löw
 Löwy